Season Finale 500 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 312 varv (312 miles, 502,115 km) på den 1 mile långa ovalbanan Phoenix Raceway i Avondale i Arizona i USA. Loppet har körts årligen sedan 1988 och är ett av fyra lopp vars totalsträcka mäts och namnges i km i stället för miles. Season Finale 500 är sedan 2020 den avslutande loppet i Cup-serien. Det är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen som körs på Phoenix Raceway, det andra är United Rentals Work United 500.

Tidigare namn 
 Checker 500 (1988, 1990)
 Autoworks 500 (1989)
 Pyroil 500 (1991)
 Pyroil 500K (1992)
 Slick 50 500 (1993–1994)
 Dura Lube 500 (1995–1996)
 Dura Lube 500 Presented by Kmart (1997)
 Dura Lube/Kmart 500 (1998)
 Checker Auto Parts/Dura Lube 500 (1999–2000)
 Checker Auto Parts 500 Presented by Pennzoil (2001–2002, 2006–2007)
 Checker Auto Parts 500 Presented by Havoline (2003)
 Checker Auto Parts 500 (2004–2005)
 Checker O'Reilly Auto Parts 500 Presented by Pennzoil (2008)
 Checker O'Reilly Auto Parts 500 (2009)
 Kobalt Tools 500 (2010–2011)
 AdvoCare 500 (2012–2013)
 Quicken Loans Race for Heroes 500 (2014-2015)
 Can-Am 500 (2016-2018)
 Bluegreen Vacations 500 (2019)

Vinnare genom tiderna 

  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Arizona
Återkommande sportevenemang med premiär 1988